Chazeuil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Chazeuil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.